Флаг Ангильи — флаг заморской территории Великобритании Ангилья.

Национальный флаг Ангильи представляет собой синий (английский) кормовой флаг с гербом Ангильи в вольной части. Белый цвет на заднем плане означает мир, а голубой — море, а также веру, молодость, три дельфина — выносливость, единство и силу.

Флаг является третьим флагом Ангильи, считая флаг губернатора. Первым был красный флаг с желтым названием острова и двумя русалками внутри синего овала. Варианты этого флага широко использовались, некоторые заменяли красный на фиолетовый. Этот флаг многим не нравился, и вскоре был заменен флагом с тремя дельфинами, который до сих пор распространен по всему острову. Этот флаг представлял собой знамя герба, изображенного на текущем Синем прапорщике, и был белого цвета с широкой синей полосой поперек основания флага, над которой были три стилизованных золотых дельфина.

Синий флаг Ангильи был принят в 1990 году. Он используется на суше; он также используется в море судами, эксплуатируемыми правительством Ангильи. Гражданский флаг Ангильи — это флаг, который носят на гражданских судах, зарегистрированных в Ангилье, — это ничем не примечательный Красный флаг, обычно используемый в качестве гражданского флага по всей Британской империи. Ангилья еще не приняла оригинальную версию красного флага. На берегу флаг дельфина обычно используется в качестве универсального гражданского флага вместо синего флага или в дополнение к нему. Юнион Джек, с гербом Ангильи в середине, используется губернатором, что является традиционным дизайном для губернаторов британских заморских территорий.

Ссылки 
 Правительство Ангильи — раздел о флаге
 Краткая история флага Ангильи

Примечания 

Флаг
Флаги Великобритании
Дельфин в геральдике